Sono due le unità navali della Royal Navy britannica alle quali è stato assegnato il nome HMS Endurance, come tributo alla Endurance utilizzata dall'esploratore Ernest Shackleton nella seconda spedizione nel continente antartico (Imperial Trans-Antarctic Expedition) nel periodo 1914-1916.

 La prima HMS Endurance, pennant number A171, era una nave per il pattugliamento antartico impiegata dal 1967 al 1991. Costruita in Danimarca nel 1956 come Anita Dan venne in seguito acquistata dalla Royal Navy nel 1967.
 La seconda HMS Endurance, anche questa identificata come A171, è un rompighiaccio classe 1A1 in servizio dal 1991 in sostituzione della prima HMS Endurance. Costruita in Norvegia nel 1990 come Polar Circle ed acquisita in leasing dalla Royal Navy nel 1991, venne acquistata e ridesignata nel 1992.

Bibliografia 
  James Joseph Colledge, Ships of the Royal Navy. Greenhill Books, 1987.

Endurance